Аллсвенскан 1925/26 — 2-й сезон від часу створення вищого дивізіону (у 1924 році). У чемпіонаті брали участь 12 клубів. Сезон 1925/26 року розпочався 2 серпня 1925 року й завершився 6 червня 1926 року.

Переможцем змагань став клуб «Ергрюте» ІС (Гетеборг). Однак титул чемпіона Швеції з футболу він не отримав.

Підсумкова таблиця

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Сезони 1924-1997 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
Швеція